Higson ist der Familienname folgender Personen:

 Allison Higson (* 1973), kanadische Schwimmerin
 Charlie Higson (* 1958), englischer Autor und Schauspieler
 Nigel Higson (* 1963), kanadischer Mathematiker
 Roger Higson, Astronom.

Higson steht für:
 (3025) Higson, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Higson-Familie, Gruppe von Asteroiden.

Siehe auch:
 Hickson
 Hixon.